Keyenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann-Josef Keyenburg (1934–2010), deutscher Kunstpädagoge, Grafiker und Maler
 Ulf Keyenburg (* 1969), deutscher Comiczeichner und Illustrator, siehe Ulf K.